Das Thai Sky Asian Open 1992 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 1991/92, das vom 14. bis 19. Januar in Bangkok ausgetragen wurde. Zum dritten Mal fand das Turnier in der thailändischen Hauptstadt statt, allerdings erstmals erst nach dem Jahreswechsel im Januar, da Bangkok im August bereits Austragungsort des Thailand Masters gewesen war.

Für den zweimaligen Titelträger Stephen Hendry war auf dem Weg zur Titelverteidigung bereits in Runde 2 Schluss. Das Finale bestritten Steve Davis und Alan McManus. Der Engländer gewann mit 9:3 und holte sich damit den dritten Sieg in Folge auf der Profitour und insgesamt den fünften Titel in dieser Saison. Zu Saisonbeginn hatte er auch das Thailand Masters in Bangkok gewonnen.

Hauptturnier 
Wie bei den ersten beiden Ausgaben des Turniers wurden im Hauptturnier den Top 32 der Weltrangliste die 32 Spieler zugelost, die die Qualifikation überstanden hatten. Alle Runden inklusive Halbfinale gingen über 5 Gewinnframes (Best of 9). Das Finale war Best of 17, Sieger wurde also, wer zuerst 9 Frames gewonnen hatte.

Finale

Quellen 

Snookerveranstaltung 1992
Billardturnier in Bangkok
1992